Per-Eric Lindbergh, švedski hokejist, * 24. maj 1959, Stockholm, Švedska, † 11. november 1985, Somerdale, New Jersey, ZDA.

Lindbergh je v švedski ligi branil za kluba Hammarby IF in AIK IF, leta 1979 ga je na NHL naboru izbral klub Philadelphia Flyers, za katerega je tudi zaigral v sezoni 1981/82 in kjer je ostal vse do smrti za posledicami prometne nesreče novembra 1985, v starosti šestindvajsetih let. V sezoni 1984/85, zadnji polni sezoni pred smrtjo, je kot prvi evropski hokejski vratar prejel nagrado Vezina Trophy za najboljšega vratarja sezone v ligi NHL, poleg tega je bil v tej sezoni izbran tudi v moštvo zvezd lige NHL. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil bronasto medaljo, in dveh Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik ene bronaste medalje.

Leta 2014 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 76
|
| 3
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.33
| .960
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska mladinska liga
| 76/77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 77
|
| 3
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 77
|
| 7
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 77/78
|
|
| 36
| 0
| 0
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 78
|
| 4
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 78/79
|
|
| 35
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 79
|
| 6
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 6
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 6.33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 79/80
|
|
| 32
| 0
| 0
| 0
| 6
| 3.44
| .869
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 80
|
| 5
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.60
| .873
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Maine Mariners
| AHL
| 80/81
|
|
| 51
| 0
| 5
| 5
| 2
| 3.26
| .893
|
|
| 20
| 0
| 0
| 5
| 4
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 81
|
| 2
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5.87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Maine Mariners
| AHL
| 81/82
|
|
| 25
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 81/82
|
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 82/83
|
|
| 40
| 0
| 4
| 4
| 0
| 2.98
| .890
|
|
| 3
| 0
| 0
| 4
| 4
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 9
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Springfield Indians
| AHL
| 83/84
|
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 83/84
|
|
| 36
| 0
| 1
| 1
| 6
|
|
|
|
| 2
| 0
| 0
| 1
| 0
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 84/85
|
|
| 65
| 0
| 0
| 0
| 4
| 3.02
| .899
|
|
| 18
| 0
| 1
| 1
| 0
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 85/86
|
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Philadelphia Flyers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1979
Hokejisti Hammarby IF
Hokejisti AIK
Hokejisti Maine Mariners
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti Springfield Indians
Dobitniki Vezina Trophy
Umrli v prometnih nesrečah
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih